Авила (, Avila) — испанский топоним и ведущие от него происхождение имена собственные.

Географический объект 
 Авила — город в Испании.
 Авила — провинция на западе Испании.
 Авила — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Флорес-де-Авила — деревня в Испании.
 Солана-де-Авила — деревня в Испании.
 Пеньяльба-де-Авила — деревня в Испании.
 Вильянуэва-де-Авила — деревня в Испании.
 Торнадисос-де-Авила — деревня в Испании.
 Эль-Барко-де-Авила — город в Испании.
 Гихо-де-Авила — деревня в Испании.
 Эль-Авила — национальный парк в Венесуэле.
 Серро-Эль-Авила — гора в Венесуэле.
 Сьего-де-Авила — город на Кубе.
 Сьего-де-Авила — кубинская провинция.
 Сьерра-де-Авила — горная система в Испании.
 Авила-Бич — город в Калифорнии.
 Солана-де-Авила — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
Фамилия Авила () происходит от названия города Авила в Испании.
 Авила, Авраам (конец XIII века) — испанский чудотворец-мессианист.
 Авила, Алехандро (род. 1964) — известный мексиканский актёр и певец.
 Авила, Дэнни (род. 1995) — испанский диджей и продюсер.
 Авила, Андреа (род. 1970) — аргентинская спортсменка.
 Авила, Антони де (род. 1962) — колумбийский футболист, нападающий.
 Авила, Артур — бразильский математик, лауреат Филдсовской премии
 Хиль Гонсалес де Авила () — испанский историк.
 Хиль Гонсалес де Авила (исп. Gil Gonzalez de Ávila) — испанский конкистадор.
 Луис де Авила и Суньига () — испанский дипломат, полководец и историк.
 Бето Авила () — мексиканский бейсболист.
 Авила, Ирвен (род. 1990) — перуанский футболист.
 Йийе Авила () — пуэрто-риканский бодибилдер и протестантский священник.
 Авила, Рикардо (род. 1997) — панамский футболист.
 Авила, Родриго (род. 1964) — сальвадорский политик.
 Авила, Сейбер (род. 1989) — колумбийский боксёр.
 Серхио Авила () — мексиканский футболист.
 Фидель Авила () — мексиканский революционер, губернатор Чиуауа в 1914 году.
 Авила, Карлос Антонио (род. 1964) — католический священник, миссионер.
 Мануэль Авила Камачо () — президент Мексики с 1940 по 1946 год.
 Максимино Авила Камачо () — мексиканский военный и политик, брат Мануэля Авилы Камачо.
 Хуан Томас Авила Лаурель () — писатель из Экваториальной Гвинеи.
 Авила, Франсиско де — перуанский священник, собравший у местного населения (инки, кечуа, юнги, мочика) уникальные мифы в конце XVI — начале XVII веков в провинции Варочири, что неподалёку от Лимы.
 Авила, Эсекьель (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Д'Авила, Мануэла (род. 1981) — бразильский политик.
 Д’Авила Помпейя, Рауль (1863—1896) — бразильский писатель.

Другое 
 Реал Авила () — испанский футбольный клуб.
 Конексьон Авила () — автострада в Испании.
 Муралья де Авила () — крепостные стены Авилы.
 Святая Тереза Авильская () — испанская католическая святая, монахиня-кармелитка, писательница.
 Святой Иоанн Авильский () — испанский католический святой, писатель и проповедник.
 Avila — одно из названий сотового телефона Samsung Star.
 Авила — моторная яхта короля Бодуэна и королевы Фабиолы в 1964—1993 годах. В настоящее время музейный экспонат.

См. также 
  — населённые пункты в США.